Wolverine River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Wolverine River (Carnwath River), in den Nordwest-Territorien
 Wolverine River (Isaac Lake), in British Columbia
 Wolverine River (Murray River), in British Columbia
 Wolverine River (Peace River), in Alberta
 Wolverine River (Seal River), in Manitoba